Итонвил има више значења:
 Итонвил (Вашингтон)
 Итонвил (Флорида)